Butter steht für:
 Butter, Lebensmittel
 Originaltitel des Films Alles in Butter (2011)

Butter ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Butter (* 1972), deutsche Politikerin (CDU)
 Christian Butter (* 1938), deutscher Maler und Grafiker
 Franck Butter (* 1963), französischer Basketballspieler
 G. Butter (1888–??), belgischer Gewichtheber
 Irene Butter (* 1930), Überlebende des Holocaust
 Joop Butter (1936–2012), niederländischer Fußballspieler
 Markus Butter (* 1973), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Michael Butter (* 1977), deutscher Amerikanist
 Rüdiger Butter (* 1963), deutscher Lyriker
 Werner Butter (1932–2009), deutscher Werbetexter
 Wolf Butter (* 1949), deutscher Komponist

Siehe auch
 Hot Butter
 Butters
 Boutter